Call of the Wild kan syfta på:

 Call of the Wild (musikalbum av D-A-D) – ett musikalbum med den danska gruppen Disneyland After Dark
 Call of the Wild (film, 2009) – en amerikansk långfilm från 2009 med Christopher Lloyd
 Call of the Wild (film, 2019) – en amerikansk animerad film från 2019
 Call of the Wild (musikalbum av The Amboy Dukes), 1973
 Call of the Wild (musikalbum av Lee Aaron), 1985